Puhuruhuru är ett släkte av kräftdjur. Puhuruhuru ingår i familjen tångloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tångloppor
Puhuruhuru